23-й Чемпионат России по тяжёлой атлетике проходил в Грозном с 18 по 25 августа 2014 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Мужчины 
  — 8 участников, 596 очков;
  — 7 участников, 438 очков;
  — 7 участников, 361 очко.

Женщины 
  — 7 участниц, 533 очка;
  — 7 участниц, 317 очков;
  — 5 участниц, 289 очков.

Рекорды 
В ходе соревнований были установлены 3 рекорда России в категории свыше 105 кг. Сначала Алексей Ловчев вырвал штангу весом 212 кг. Но рекорд продержался всего несколько минут: Чингиз Могушков в своём подходе вырвал 213 кг. Алексей Ловчев установил рекорд в сумме двоеборья — 468 кг.

Ссылки 

 Зыков, Суханов и Мохина — победители чемпионата России по тяжёлой атлетике
 Елена Шадрина, Феликс Халибеков и Елена Сухарь стали чемпионами России по тяжелой атлетике
 ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ

Чемпионаты России в 2014 году
Спортивные соревнования в Грозном
Август 2014 года
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
2014 год в Чечне
2014 год в тяжёлой атлетике
Соревнования по тяжёлой атлетике в Чечне